Palencia steht für:

 Bistum Palencia der römisch-katholischen Kirche, Sitz in Palencia, gehört mit den Bistümern Bilbao, Osma-Soria und Vitoria zur Kirchenprovinz Burgos
 Palencia, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Palencia in der autonomen spanischen Region Kastilien-León
 Palencia (Guatemala), eine Kleinstadt in Guatemala und Verwaltungssitz des gleichnamigen Municipios im Departamento Guatemala
 Provinz Palencia, eine spanische Provinz der Autonomen Region Kastilien und León, die Hauptstadt ist Palencia

Palencia ist der Familienname folgender Personen:
 Alfonso de Palencia (1424–1492), spanischer Historiograph, Lexigraph und Humanist
 Ceferino Palencia (1859–1928), spanischer Dramaturg
 Diego Fernández de Palencia, spanischer Abenteurer und Historiker
 Francisco Palencia (* 1973), mexikanischer Fußballspieler
 Mario Moya Palencia (1933–2006), mexikanischer Politiker und Diplomat
 Sergi Palencia (* 1996), spanischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Palenica